Gianadda steht für:

 Fondation Gianadda, Kunst- und Automuseum in Martigny, Schweiz
 Léonard Gianadda (* 1935), Schweizer Journalist, Bauingenieur, Museumsgründer und Mäzen